Hardy House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hardy House (Little Rock, Arkansas), NRHP-ID 82000898
 Hardy House (Makawao, HAWAII), NRHP-ID 84002640